Albert III d'Àustria (9 de setembre de 1349 – 29 d'agost de 1395), conegut com a Albert el de la Trena o el de la Cua (alemany: Herzog Albrecht III "mit dem Zopf"), fou un arxiduc d'Àustria, duc d'Estíria, Caríntia i Carniola i comte de Tirol de la casa d'Habsburg.

Vida 
Albert III va néixer a Viena, sent el tercer fill del duc Albert II d'Àustria i la seva esposa Joana de Pfirt. Encara que el seu pare havia determinat que el fill més gran havia de ser l'únic successor, a la mort del pare el 1358 va pujar al tron el gran Rodolf IV però va decidir associar al seu germà Frederic III, cosa que no fou efectiva, ja que va morir el 1362 amb només 15 anys i sense fills. A la mort de Rodolf IV (1365) va pujar al tron el següent fill Albert III d'Habsburg que no va tardar a compartir el govern amb el seu germà petit Leopold III. Inicialment estaven ben avinguts però van anar sorgint conflictes.

El 1377, Albert va anar a la corada contra els pagans lituans i samogitis. El conflicte entre els dos germans es va agreujar i el 1379 van concertar el tractat de Neuberg dividint els territoris dels Habsburg. Albert va rebre Àustria pròpia, mentre Leopold va governar sobre el ducat d'Estíria, el ducat de Caríntia, el ducat de Carniola, el comtat de Tirol i l'Àustria Anterior.

El seu govern fou beneficiós pel regne, perquè va donar suport a les arts i les ciències. Ell mateix fou un notable erudit, particularment com a matemàtic. Va expandir la universitat de Viena i va intentar renovar Viena.

Albert va morir el 1395 al castell de Laxenburg. Fou enterrat a la cripta ducal al Stephansdom a Viena.

Família i fills 
Albert III es va casar dues vegades.

El primer matrimoni, el 19 de març de 1366, amb Elisabet de Bohèmia (1358-1373), filla de Carles IV. D'aquest matrimoni no hi va haver fills; la seva dona va morir als 15 anys.

En segones noces es va casar amb Beatriu de Nuremberg, filla de Frederic V de Nuremberg i d'Elisabet de Meissen que li va donar el su únic fill, Albert IV d'Àustria, que el va succeir. Elisabet de Meissen era descendent de la casa de Babenberg, antics ducs d'Àustria.

Ancestres

Referències 

 Alfons Huber: Albrecht III., Herzog von Oesterreich, a: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), Leipzig 1875.
 Constantin von Wurzbach: Albrecht III. von Oesterreich, a: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Viena, 1860.
 Albrecht III, a: Meyers Konversations-Lexikon, Leipzig 1885–1892 
 Franz Kurz: Österreich unter Herzog Albrecht III. Haslinger, Linz 1827 
 Richard Reifenscheid: Die Habsburger in Lebensbildern. Von Rudolf I. bis Karl I. Verlag Styria 1982, 
 Otto Brunner: Albrecht III, a: Neue Deutsche Biographie (NDB), Berlin 1953 

Arxiducs d'Àustria
Ducs d'Estíria
Ducs de Carniola
Ducs de Caríntia
Comtes de Tirol
Habsburg d'Àustria
Morts a Àustria
Polítics vienesos